Potosi eller Potosí kan henvise til flere artikler:

 Potosí - En by i Bolivia
 Potosí (departement) - Et departement i Bolivia
 Potosi, Missouri - En by i Missouri, USA